L'équipe cycliste Corratec est une équipe cycliste italienne, ayant le statut d'équipe continentale à sa création en 2022, puis de ProTeam dès 2023.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Le tableau ci-dessous présente les classements de l'équipe sur ce circuit, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Europe Tour

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

Team Corratec en 2023

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste en Italie
Équipe cycliste continentale